Figlie del Sacro Cuore di Gesù, di Bergamo - istituto religioso femminile fondato da santa Teresa Eustochio Verzeri
 Figlie del Sacro Cuore di Gesù, di Guadalajara - istituto religioso femminile fondato da santa María Venegas de la Torre
 Figlie del Sacro Cuore di Gesù, di León - istituto religioso femminile
 Figlie del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Maria di Guadalupe - istituto religioso femminile
 Figlie del Sacro Cuore - istituto religioso femminile fondato da Maria Teresa Nuzzo
 Figlie del Sacratissimo Cuore di Gesù, di Modena - istituto religioso femminile